Krimpen ist der Name folgender Orte:

 Krimpen aan den IJssel, Gemeinde in Südholland, Niederlande
 Krimpen aan de Lek, Ortsteil der Gemeinde Nederlek, Südholland, Niederlande

Krimpen ist der Familienname folgender Personen:
 Jan van Krimpen (1892–1958), niederländischer Schriftentwerfer, Kalligraf, Typograf, Buchgestalter, Grafikdesigner, Buchbinder und Autor

Siehe auch:
 crimpen in der Elektrotechnik und Technik allgemein
 Krimpe